Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Winokurow – kazachski kolarz, olimpijczyk
 Eduard Winokurow – radziecki szermierz, olimpijczyk
 Wasilij Winokurow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych